Ana Botella peut désigner :

 Ana Botella Serrano (née en 1954), femme politique espagnole ;
 Ana Botella Gómez (née en 1958), femme politique espagnole.